Басы:
 Басы — старинные пушки в России (Руси), стреляющие картечью.

Топоним

Россия 
 Басы — село, подчинённое Лиманскому району Астраханской области. Согласно административно-территориальному делению Республики Калмыкия, село в составе Черноземельского района Калмыкии.
 Басы — бывшая деревня в Тоншаевском районе Нижегородской области. Упразднена в 1978 году.

Украина 
 Басы — бывшее село, Солоницевский поселковый совет, Дергачёвский район, Харьковская область.
 Басы — посёлок в Черкасском районе Черкасской области Украины
 Басы — железнодорожная станция Южной железной дороги Сумской дирекции.

См. также 
 Бас
 Басс